Горки-2 — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горки-2 — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Горки-2 — посёлок в Одинцовском районе Московской области.

См. также